Westhausen – comune tedesco del Baden-Württemberg
 Westhausen – comune tedesco della Turingia
 Westhausen – frazione del comune tedesco di Nessetal